Ря́ска () — род цветковых однодольных растений семейства  (согласно классификации APG II и APG III). Ранее этот род вместе с несколькими другими выделялся в особое близкое к ароидным семейство Рясковые (), теперь этот таксон в ранге подсемейства  включён в семейство Ароидные.

Биологическое описание 

Представители рода — крохотные водные многолетние растеньица, плавающие обыкновенно в большом количестве на поверхности стоячих вод. Лишь один вид, ряску тропическую, считают однолетним растением.

Среди цветковых растений ряски наиболее редуцированы: у них нет расчленения на стебель и лист, и всё тело их представлено зелёной пластинкой, которую иногда называют листецом, несущей снизу один корень, а по бокам сзади боковые такие же пластинчатые побеги, сидящие в особых углублениях, так называемых кармашках. Побеги разрастаются, обособляются, и таким образом происходит размножение ряски.

Пластинки с одной — пятью (семью) жилками и с одним или несколькими слоями воздушных полостей, позволяющих растениям держаться на воде, содержат рафидные клетки, но недостаточно большое количество пигментных клеток.

Цветут они крайне редко. Цветки мелкие, невзрачные, однополые, появляются в кармашке. Они собраны в мелкие соцветия, состоящие из двух мужских цветков, низведённых до двух тычинок, и одного женского цветка, представленного лишь пестиком. Соцветие снабжено небольшим листовым придатком, напоминающим крыло у початкоцветных. Завязь одногнёздная, с двумя — семью амфитропными, атропными или анатропными семяпочками.

Плод — мешочек, снабжённый крыловидными выростами и килем, позволяющими ему удерживаться на воде. Семя 0,4—0,9 мм длиной, с 8—60 продольными рёбрами, имеет толстую кожуру и небольшой белок, чаще всего остаётся внутри плода при созревании, при прорастании оно вскрывается крышечкой.

Распространение 

Представители рода встречаются во всех странах света, как в умеренных, так и с тропическим климатом, но только в пресной воде.

Практическое использование 
Ряска идёт в пищу свиньям, курам, гусям и уткам («утиная трава»), черепахам.

Таксономия 
, 1753, Sp. Pl. 2: 970.

Синонимы 
 , Pl. Veron. 3: 129 (1754).
 , Fam. Pl. 2: 471 (1763).
 , Hist. Stirp. Helv. 3: 68 (1768).
 , Linnaea 13: 391 (1839).
 , Deut. Bot. Herb.-Buch: 33 (1841).
 , Fl. Lorraine 3: 18 (1844).
 , Guide Bot. Sundgau: 308 (1868).

Виды 
В роду 14 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Ряска туринообразующая

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Ароидные
Флора Евразии
Флора Африки
Флора Северной Америки
Флора Центральной Америки
Флора Южной Америки
Флора Австралии
Флора Океании
Водные растения